Na památku Henriho Desgrange je udělováno ocenění a finanční odměna, předávaná od roku 1947, v cyklistickém závodě Tour de France. Je udělovaná na počest tvůrce Tour de France, prvního ředitele závodu a francouzského sportovního novináře Henriho Desgrange.
Cyklista, který  jako první dosáhne vrcholu buď Col du Galibier, kde stojí Desgrangeův pomník, nebo (v případě že Col du Galibier není v závodě) nejvyšší stoupání na Tour, obdrží cenu v podobě finanční odměny 5 000 eur.

Vícenásobní vítězové ceny Henri Desgrange

Reference 

 
Francouzská sportovní ocenění
Ocenění nazvaná po osobách
Ocenění založená roku 1947